Laura Siegemund e Vera Zvonarëva erano le detentrici del titolo, ma Siegemund non ha partecipato a questa edizione del torneo a causa di un infortunio. Zvonarëva ha fatto coppia con Jeļena Ostapenko, ma si sono ritirate prima dell'inizio del torneo a causa di un infortunio di Ostapenko.

Teste di serie 

  Hsieh Su-wei /  Elise Mertens (quarti di finale)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (primo turno)
  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (terzo turno)
  Nicole Melichar-Martinez /  Demi Schuurs (primo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Luisa Stefani (semifinale, ritirate)
  Veronika Kudermetova /  Bethanie Mattek-Sands (terzo turno)
  Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk (semifinale)
  Darija Jurak /  Andreja Klepač (terzo turno)

  Jeļena Ostapenko /  Vera Zvonarëva (ritirate)
  Caroline Dolehide /  Storm Sanders (quarti di finale)
  Coco Gauff /  Caty McNally (finale)
  Nadežda Kičenok /  Ioana Raluca Olaru (terzo turno)
  Asia Muhammad /  Jessica Pegula (primo turno)
  Samantha Stosur /  Zhang Shuai (Campionesse)
  Marie Bouzková /  Lucie Hradecká (quarti di finale)
  Ellen Perez /  Květa Peschke (secondo turno)
  Aleksandra Krunić /  Nina Stojanović (secondo turno)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia, per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Usue Maitane Arconada /  Whitney Osuigwe (primo turno)
  Hailey Baptiste /  Emma Navarro (primo turno)
  Madison Brengle /  Claire Liu (primo turno)
  Lauren Davis /  Ingrid Neel (primo turno)

  Makenna Jones /  Elizabeth Scotty (primo turno)
  Ashlyn Krueger /  Robin Montgomery (secondo turno)
  Sania Mirza /  CoCo Vandeweghe (primo turno)

Protected ranking 

  Anna Danilina /  Jaroslava Švedova (primo turno)
  Eri Hozumi /  Alicja Rosolska (secondo turno)
  Ivana Jorović /  Lesley Pattinama Kerkhove (primo turno)

  Mandy Minella /  Ljudmila Samsonova (primo turno)
  Anastasija Rodionova /  Arina Rodionova (terzo turno)
  Aljaksandra Sasnovič /  Galina Voskoboeva (primo turno)

Alternate 

  Kateryna Bondarenko /  Ankita Raina (primo turno)
  Emina Bektas /  Tara Moore (primo turno)
  Zarina Dijas /  Varvara Gračëva (secondo turno)

<ol start="4">
  Ulrikke Eikeri /  Elixane Lechemia (secondo turno)
  Sara Errani /  Carla Suárez Navarro (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 2021